DASP steht für:
 Deutsche Gesellschaft für afrikanische Staaten portugiesischer Sprache
 Disk Anti Shock Protection, Schutz von Festplatten vor mechanischer Beschädigung, meist in Laptops
 Drive Active / Slave Present, ein Signal in einer IDE-Schnittstelle, dass die Präsenz eines zweiten Laufwerks kommuniziert

Abkürzung